Camping kan henvise til flere emner:

 Camping – udendørs aktivitet
 Camping (film fra 1917) – amerikansk stumfilm med bl.a. Victor Moore
 Camping (film fra 1978) – hollandsk film instrueret af Thijs Chanowski
 Camping (film fra 1990) – dansk film med bl.a. Søren Pilmark og Per Pallesen
 Camping (film fra 2006) – fransk film instrueret af Fabien Onteniente
 Camping (film fra 2009) – dansk film med bl.a. Mia Lyhne og Kirsten Lehfeldt